Alburg ist der Name mehrerer Orte 

in Deutschland:
 Alburg, Teil der niederbayerischen Stadt Straubing

in den Vereinigten Staaten:
 Alburg (New York)
 Alburgh (Vermont) (bis 2006 ohne "h" geschrieben)
 Alburg Center (Vermont)

Siehe auch:
 Alburg Brook, ein Fluss im US-Bundesstaat New York
 Alburgh
 Aalburg
 Ahlburg
 Alberg
 Allsburg